Ясная Поляна — посёлок в Хабарском районе Алтайского края России. Входит в состав Мичуринского сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Хабарского района